Salmon Arm est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Salmon Arm, ville de la Colombie-Britannique
Salmon Arm, ancienne circonscription provinciale britanno-colombienne
Salmon Arm, ancien nom du fjord de

Voir aussi
Salmon Arm Salute, salutation de Pierre Trudeau à des protestaire de Salmon Arm en 1982.

Homonymie de toponyme